ЧГК:
 ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия
 Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков — государственная комиссия СССР в годы Великой Отечественной войны
 ЧГК — Что? Где? Когда? — советская и российская телевикторина
 Что? Где? Когда? (спортивная версия) — спортивная версия игры «Что? Где? Когда?»
 ЧГК — частный гостиничный комплекс
 ЧГК — частная гинекологическая консультация, частная гинекологическая клиника, частный гинекологический кабинет
 ЧГК — чехол гитарный классический, чехол для классической гитары
 ЧГК — Частная геодезическая компания
 ЧГК — Челябинская генерирующая компания